Jungeblodt ist der Familienname folgender Personen:

 Max Jungeblodt (1854–1923), von 1898 bis 1916 Oberbürgermeister der Stadt Münster (Westfalen) und als solcher auch Mitglied des Preußischen Herrenhauses
 Werner Jungeblodt (1922–1999), deutscher Jurist; von 1966 bis 1969 Vorsitzender der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM)